Le Saint Sang est le vin liturgique des catholiques.
Dévotion au Précieux Sang
 Le Saint Sang est une relique de la sainte Cène.
 Le Maître du Saint-Sang est un peintre flamand anonyme à nom d'emprunt originaire d'Anvers et actif à Bruges dans le premier quart du .
 La basilique du Saint-Sang de Bruges est une basilique catholique.
 La Confrérie du Saint-Sang est une confrérie religieuse belge de Bruges.
 La procession du Saint-Sang est une grande procession religieuse dont l'origine date du Moyen Âge et qui a lieu chaque année le jour de l'Ascension à Bruges.
 Le Jeu du Saint Sang, ou jeu de masse « Sanguis Christi », a été composé par Joseph Boon.
 La chapelle du Saint-Sang est l'église abbatiale de l'abbaye de Bois-Seigneur-Isaac en Belgique.

Voir aussi